Коланы — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Коланы (Аджикабульский район)
 Коланы (Сальянский район)
 Коланы (Сиазаньский район)
 Коланы (Евлахский район)
 Коланы (Шахбузский район)
Коланы — огузское полукочевое племя.